Швец, Владимир ():
  (род. 1959) — чешский художник, преподаватель университета.
 Швец, Владимир Михайлович (1929—2016) — учёный-геолог, гидрогеолог.